Evangelos Nastos (Salônica, 13 de setembro de 1980) é um futebolista profissional grego, defensor, milita no Atromitos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do AE Larissa FC